Premadasa ist der Familienname folgender Personen:

 Ranasinghe Premadasa (1924–1993), sri-lankischer Politiker
 Sajith Premadasa (* 1967), sri-lankischer Politiker